Garamba kan syfta på följande platser:

Kongo-Kinshasa 

 Garamba (vattendrag), 
 Garamba nationalpark